Brusselse Agglomeratie kan verwijzen naar:

stedelijk gebied van Brussel, geografische aanduiding van het gebied rond de stad
Brusselse Agglomeratie (1971—1989), bestuurlijk orgaan; voorloper van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest